Metz Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Metz Township (Michigan)
 Metz Township (Missouri)